Клубівська сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район
 Клубівська сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район